Graber ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Graber (1901–1990), österreichischer Maler
 Alfred Graber (1897–1987), Schweizer Schriftsteller und Herausgeber
 Christoph Beat Graber (* 1960), Schweizer Rechtswissenschaftler

 Ernest-Paul Graber (1875–1956), sozialdemokratischer Schweizer Politiker und Publizist
 Eugen Graber (* 1944), deutscher Politiker (CSU)
 Flavian Graber (* 1985), Schweizer Sänger und Songwriter
 Georg Graber (1882–1957), österreichischer Lehrer, Altphilologe, Erzählforscher und Volkskundler
 Giovanni Graber (* 1939), italienischer Rennrodler
 Gustav Hans Graber (1893–1982), Schweizer Psychologe und Psychoanalytiker
 Hans Graber (Kunsthistoriker) (1886–1956), Schweizer Kunsthistoriker
 Hans Graber (1918–1944), siehe Johann Graber, österreichischer Widerstandskämpfer
 Hedy Graber (* 1961), Schweizer Managerin

 Jean-Pierre Graber (* 1946), Schweizer Politiker
 Johann Graber (1918–1944), österreichischer Soldat und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Josef Graber (1906–1966), Südtiroler Politiker
 Konrad Graber (* 1958), Schweizer Politiker
 Louis Henri Graber (1898–1969), Schweizer Unternehmer
 Maya Graber (* 1974), Schweizer Bildhauerin und Medailleurin
 Michèle Graber (* 1965), Schweizer Politikerin und Kantonsrätin
 Noah Graber (* 2001), liechtensteinischer Fußballspieler
 Philippe Graber (* 1975), Schweizer Schauspieler
 Pierre Graber (1908–2003), Schweizer Politiker
 Rasso Graber (* 1974), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Regula Kyburz-Graber (* 1950), Biologin
 Renate Graber (* 1960), österreichische Journalistin
 Reto Graber (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler

 Veit Graber (1844–1892), Entomologe und Zoologe Österreich-Ungarns
 Walter Graber-Kaspar (1918–1993), Schweizer Bankdirektor und Stadtpräsident
 William Graber (1911–1996), US-amerikanischer Leichtathlet

Geografie:
 Graber ist der deutsche Name der tschechischen Ortschaft Kravaře v Čechách

Maß
 Graber (Einheit), altes österreichisches Feldmaß

Siehe auch:
 Grabher
 Georg Grabherr (1946–2022), österreichischer Ökologe